Alessandro Trotta (1978) – attore italiano
Fatima Trotta (1986) – attrice e conduttrice televisiva italiana
Francesco Trotta –  vescovo delle diocesi di Ariano (1876-1888) e di Teramo (1888-1902)
Ivano Trotta (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Liz Trotta (1937) – commentatore e giornalista statunitense
Marcello Trotta (1992) – calciatore italiano
Margarethe von Trotta (1942) – attrice e regista tedesca
Roberto Trotta (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Trotta – film di Johannes Schaaf del 1971